Böckh oder Boeckh ist der Familienname folgender Personen:
 August Boeckh (oft auch Böckh) (1785–1867), deutscher Philologe
 Franz Heinrich Böckh (1787–1831), österreichischer Schriftsteller
 Georg Böckh (1822–1874), österreichisch-ungarischer Mediziner und Arachnologe
 Hans von Boeckh (1900–1980), deutscher Jurist und Ministerialrat
 Hans Boeckh (* 1936/1937), deutscher Kunsthistoriker und Museumskonservator in der Schweiz
 Hans Boeckh-Behrens (1898–1955), deutscher Generalleutnant
 Hugó Böckh (1874–1931), ungarischer Geologe
 Johann Böckh (1840–1909), ungarischer Geologe
 Margareta Böckh (* 1952), deutsche Politikerin (CSU)
 Peter von Böckh (* 1942), ungarisch-schweizerischer Ingenieur, Hochschullehrer und Fachbuchautor 
 Richard Boeckh (oft auch Böckh) (1824–1907), deutscher Statistiker

Siehe auch:
 Boeckh
 Böck
 Boek